Белецкий () — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Белецкий 
 
 Белецкий, Андрей Александрович (1911—1995) — учёный-филолог, специалист в области антиковедения, переводчик.
 Белецкий, Антон Федосеевич (1908—1978) — советский лётчик, организатор военного лётного образования, полковник.
 Белецкий, Аркадий Ефимович (1925—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Белецкий, Виктор Николаевич (1928 — конец 1990-х) — советский дипломат.
 
 Белецкий, Всеволод Владимирович (род. 1932) — советский моряк, начальник Мурманского морского пароходства после 1985 года.
 Белецкий, Вячеслав Константинович (1895—1979) — доктор медицинских наук, профессор эмбриологии, гистологии и патологической анатомии.
 Белецкий, Георгий Николаевич (1901—1964) — кандидат медицинских наук, доцент, министр здравоохранения РСФСР (1946—1950).
 
 Белецкий, Захар Маркович (1929—2014) — российский учёный-энергетик.
 Белецкий, Зиновий Яковлевич (1901—1969) — советский философ.
 Белецкий, Иван Викторович (1902 — ?) — советский партийный деятель, председатель Ровенского горисполкома.
 Белецкий, Кароль (род. 1982) — польский гандболист.
 Белецкий, Максим Андреевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Белецкий, Николай Фёдорович (1851—1882) — русский зоолог, доцент Харьковского университета.
 Белецкий, Павел Кузьмич (1871—1934) — русский писатель, журналист, этнограф, исследователь Сибири и Дальнего Востока России.
 Белецкий, Платон Александрович (1922—1998) — учёный-искусствовед и художник.
 Белецкий, Родион Андреевич (род. 1970) — российский писатель и сценарист.
 Белецкий, Сергей Васильевич (1953—2022) — археолог, исследователь Пскова, доктор исторических наук.
 Белецкий, Степан Петрович (1873—1918) — российский государственный деятель, сенатор.
 Белецкий, Фёдор Иванович (1919/1922 — ?) — советский футболист.
 Белецкий, Феликс Марьянович (1927—1994) — учёный-литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры украинской литературы Днепропетровского государственного университета им. 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Белецкая

Двойные фамилии 
 Белецкий-Носенко, Павел Павлович (1774—1856) — русский и украинский писатель и педагог.
 Севбо-Белецкая, Ирина Платоновна (род. 1933) — советский и украинский лингвист, философ, общественный деятель, доктор филологических наук.

Населённые пункты 
 Белецкий — хутор в Успенском районе Краснодарского края России.
 Белецкий — посёлок в Лукояновском районе Нижегородской области России.

См. также 
 Белецкий уезд
 Белецкие — дворянские роды
 Белицкий